Пейтон Уильямс Мэннинг (, род. , Новый Орлеан, штат Луизиана) — игрок в американский футбол, выступавший 18 лет на позиции квотербека в Национальной футбольной лиге. С 1998 года играл за «Индианаполис Колтс», в 2012 году подписал 5-летний контракт с «Денвер Бронкос». Является одним из лучших квотербеков за всю историю НФЛ.

Пейтон Мэннинг — единственный игрок НФЛ, пять раз получавший звание MVP лиги по итогам сезона по мнению Associated Press (2003, 2004, 2008, 2009, 2013). 13-кратный участник Пробоула (матча всех звёзд НФЛ) — 1999, 2000, 2002—2010, 2012, 2013.

Школьные годы 
В детстве Пейтон Мэннинг посещал школу имени Исидора Ньюмена в Новом Орлеане (штат Луизиана). Там он выступал за местную школьную футбольную команду на позиции стартового квотербека. За время обучения, команда с ним одержала 34 победы, потерпев всего 5 поражений.

В 1993 году он был назван игроком года по версии Gatorade и Columbus (Ohio) Touchdown Club. Уже в школе он начал выступать под номером 18 — Пейтон выбрал его в честь своего старшего брата Купера, который был вынужден очень рано завершить карьеру футболиста из-за стеноза позвоночного канала. Точно такой же номер носил и его младший брат, Илай, так же играющий на позиции квотербека.

Впоследствии руководство школы навсегда закрепило за Пейтоном Мэннингом номер 18, вывесив соответствующий баннер под крышей спортивного зала.

Личная жизнь 
Пейтон Мэннинг родился в Новом Орлеане (штат Луизиана) в семье Оливии (в девичестве Уилльямс) и квотербека НФЛ Арчи Мэннинга. Младший брат Пейтона Илай — также квотербек, выступавший в НФЛ.

В 2001 году на день святого Патрика Пейтон женился на Эшли. У пары родилась двойня — мальчик Маршал Уильямс и девочка Мосли Томпсон.

В 2000 году Пейтон Мэннинг совместно со своим отцом написал и издал книгу Manning: A Father, His Sons, and a Football Legacy, в которой рассказывается о жизни и спортивной карьере Арчи и Пейтона. В 2009 году Пейтон, Илай и Арчи совместно написали детскую книгу «Family Huddle», в которой на простом языке с картинками рассказывается о том как три брата Мэннинга в детстве играли в футбол.

Мэннинг Боул 

По состоянию на окончание сезона 2014 года

Пейтон Мэннинг и его младший брат, Илай, трижды играли друг против друга за свою профессиональную карьеру. Эти встречи на футбольных полях НФЛ в простонародье стали называть «Мэннинг Боул». К началу сезона 2015 Пейтон Мэннинг обыгрывает Илая со счётом 3-0.

Впервые братья сыграли 10 сентября 2006 года, когда «Колтс» Пейтона победили «Джайентс» Илая 26-21. Второй Мэннинг Боул состоялся 19 сентября 2010 года. Индианаполис, ведомый старшим Пейтоном, выиграл у Нью-Йоркской команды 38-14. В третий, и пока последний раз, этот Боул был разыгран, когда Пейтон Мэннинг присоединился к «Денвер Бронкос». И вновь его команда одержала уверенную победу: 16 сентября 2013 года «Бронкос» разгромили «Джайентс» со счётом 41-23.

Расписание 2015 года не подразумевает четвёртой встречи братьев между собой.

Статистика в регулярных сезонах 
По состоянию на окончание сезона 2014 года
 Зав = Завершённые пасы; Поп = Попытки паса; % = Процент завершённых пасов; Я/П = Ярды за одну попытку; ТД = Тачдаун-пасы; Пер = Перехваты.

Регулярный сезон

Статистика в матчах плей-офф 
По состоянию на окончание сезона 2014 года
 Зав = Завершённые пасы; Поп = Попытки паса; % = Процент завершённых пасов; Я/П = Ярды за одну попытку; ТД = Тачдаун-пасы; Пер = Перехваты.

Плей-офф 
 {| class="wikitable" style="text-align: center"
! rowspan=2 |Год!! rowspan=2 |Команда!! rowspan=2 |Игры!! rowspan=2 |Победы!! colspan=7 |Пасы!! colspan=4 |Выносы!! rowspan=2 |Квотербек
рейтинг
|-
!Зав!!Поп!!%!!Ярды!!Я/П!!ТД!!Пер!!Поп!!Ярды!!Среднее!!ТД
|-
|1999 ||Индианаполис Колтс|| 1 || 0 || 19 || 42 || 45.2 || 227 || 5.4 || 0 || 0 || 2 || 22 || 11 || 1 || 62.3
|-
|2000 ||Индианаполис Колтс|| 1 || 0 || 17 || 32 || 53.1 || 194 || 6.1 || 1 || 0 || 1 || −2 || −2 || 0 || 82.0
|-
|2002 ||Индианаполис Колтс|| 1 || 0 || 14 || 31 || 45.2 || 137 || 4.4 || 0 || 2 || 1 || 2 || 2 || 0 || 31.2
|-
|2003 ||Индианаполис Колтс|| 3 || 2 || 67 || 103 || 65.0 || 918 || 8.9 || 9 || 4 || 4 || 3 || 0.8 || 0 || 106.4
|-
|2004 ||Индианаполис Колтс|| 2 || 1 || 54 || 75 || 72.0 || 696 || 9.3 || 4 || 2 || 2 || 7 || 3.5 || 1 || 107.4
|-
|2005 ||Индианаполис Колтс|| 1 || 0 || 22 || 38 || 57.9 || 290 || 7.6 || 1 || 0 || - || - || - || - || 90.9
|-
|2006 ||Индианаполис Колтс|| 4 || 4 || 97 || 153 || 63.4 || 1,034 || 6.8 || 3 || 7 || 8 || 3 || 0.4 || 1 || 70.5
|-
|2007 ||Индианаполис Колтс|| 1 || 0 || 33 || 48 || 68.7 || 402 || 8.4 || 3 || 2 || 1 || −6 || −6 || 0 || 97.7
|-
|2008 ||Индианаполис Колтс|| 1 || 0 || 25 || 42 || 59.5 || 310 || 7.4 || 1 || 0 || 1 || −1 || −1 || 0 || 90.4
|-
|2009 ||Индианаполис Колтс|| 3 || 2 || 87 || 128 || 68.0 || 956 || 7.5 || 6 || 2 || 3 || −2 || −0.6 || 0 || 99.0
|-
|2010 ||Индианаполис Колтс|| 1 || 0 || 18 || 26 || 69.2 || 225 || 8.7 || 1 || 0 || - || - || - || - || 108.7
|-
|2011 || Индианаполис Колтс || colspan=15| Полностью пропустил из-за травмы шеи
|-
|2012 ||Денвер Бронкос|| 1 || 0 || 28 || 43 || 65.1 || 290 || 6.7 || 3 || 2 || 1 || −1 || −1 || 0 || 88.3
|-
|2013 ||Денвер Бронкос|| 3 || 2 || 91 || 128 || 71.1 || 910 || 7.1 || 5 || 3 || 3 || -2 || -0.7 || 0 || 94.2
|-
|2014 ||Денвер Бронкос|| 1 || 0 || 26 || 46 || 56.5 || 211 || 4.6 || 1 || 0 || - || - || - || - || 75.5
|- style="background:#eee;"
| colspan="2" |Всего|| 24 || 11 || 598 || 935 || 64.0 || 6,800 || 7.3 || 38 || 24 || 27 || 24 || 0.9 || 3 || 88.5
|}

Примечания

Ссылки 

 
 Denver Broncos bio
 Indianapolis Colts bio
 

Игроки в американский футбол США
Игроки «Индианаполис Колтс»
Игроки «Денвер Бронкос»
Квотербеки НФЛ
Члены Республиканской партии США от Теннесси